Caranguejo — crustáceo aquático
Câncer (astrologia) (ou Caranguejo) — signo astrológico do zodíaco
Ilha do Caranguejo — no estado do Maranhão, Brasil
Nebulosa do Caranguejo
Passarela do Caranguejo — calçadão e corredor gastronômico no estado de Sergipe, Brasil

Desambiguaçãok